Кампо Сан Мартин има више значења:

 Кампо Сан Мартин, Пролонгасион Брихида Гарсија (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Кампо Сан Мартин (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Мартин (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику